Cunibert, évêque de Cologne au .
 Cunipert, roi des Lombards au .
 Henry Cunibert, architecte du début du .